Ballekjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ballekjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 734120-164253), sjö i Arjeplogs kommun,  (19,6 ha)
Ballekjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 738966-157074), sjö i Arjeplogs kommun,  (1,62 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn